Николай Иконников:
 Иконников, Николай Дмитриевич (1897—1937) — уральский общественный деятель, ответственный секретарь Пермского ГК ВКП(б) (1926), заведующий рабфаком при Пермском университете.
 Иконников, Николай Фёдорович (1905—1944) — генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.
 Иконников, Николай Флегонтович (1885—1970) — русский генеалог и энтомолог.